Umeå School of Business, USBE est une école de commerce suédoise, qui forme des étudiants et des cadres aux pratiques du Business et au Management, dépendant de l'Université d'Umeå. Elle a été fondée en 1989 à l'initiative de talentueux leaders du norte Suède des affaires suédois et l'école a toujours conservé des liens proches avec le monde professionnel depuis. 

Elle est dirigée par Lars Lindbergh (président). L’ensemble du groupe est accrédité EQUIS (European Quality Improvement System). 

Les principaux départements sont : Management et Organisation, Comptabilité et Droit, Marketing et Stratégie, Finance.

Liens externes 

 Umeå School of Business - Site officiel

Suède
School